Exile Tour — второй концертный тур британской группы Hurts в поддержку их второго альбома Exile. 11 декабря 2012 Тео Хатчкрафт оставил в своем блоге в социальной сети Твиттер сообщение с вложенным изображением, на котором анонсировались первые 14 концертов тура. Даты осенних европейских концертов 2013 года были размещены в твиттере Тео 26 августа 2013. 2 этап тура стартовал 5 октября на Украине и завершился 22 ноября в Люксембурге, в общей сложности включив в себя 21 выступление. Не имея больших планов на 2014 год, кроме написания третьего студийного альбома, Hurts приняли предложение шоу «Art on Ice», которое представляет собой сочетание фигуристов и музыкантов мирового масштаба. На шести ледовых шоу, которые прошли в Цюрихе в феврале и марте, Hurts выступили под аккомпанемент оркестра Youth Classics.

Описание концерта 

В начале выступления Тео Хатчкрафт появляется на сцене в парке с накинутым капюшоном и в кожаных перчатках избавляясь от парки после исполнения первой же песни «Exile». Продолжая красивую традицию с Happiness Tour в течение выступления он бросает в зал белые розы на длинных ножках с обрезанными шипами, в райдере обычно указано около 20 штук. На песне «The Road» он ломает стойку микрофона, раньше это происходило на «Evelyn». Адам Андерсон исполняет большую часть песен сидя за синтезатором, но на «Exile», «Miracle», «Evelyn», «The Road», «Mercy», «Help», «Cupid» и акустической вариации исполнения «Blood Tears & Gold» он встаёт и играет на гитаре, в том числе фирмы «Мэнсон» и «Фендер». В первой части тура на бис исполняют песню «Stay». Для светового оформления шоу команда привозит с собой трейлер с декорациями и осветительными приборами из 20 000 лампочек. В отличие от предыдущего тура, где драматично одетые танцовщицы сопровождали дуэт на сцене, в этом туре они изменили этой традиции и сосредоточились на самом выступлении, что, в любом случае, только усилило и без того прекрасное впечатление, и прибавило эмоций, с помощью которых Hurts правят аудиторией на живых выступлениях. Танцовщицы появлялись на сцене большинства летних музыкальных фестивалей начиная с Rock im Park в Германии 7 июня 2013 года.

25 октября 2013 года на сцене Hurts появилось новое световое оборудование.

Hurts использовали красные и белые конфетти в конце песни «Help» на концерте в Troxy в Лондоне 26 октября 2013 года.

Инструменты на выступлениях: синтезаторы; гитары «Мэнсон», «Гретч», «Фендер Телекастер», «Фендер Стратокастер», «Фендер Пресижн бас», блок эффектов «TC Electronic», «Mesa/Boogie»; ударные «Сонор», «Пайсти»; саксофон, кларнет, альт, скрипки, виолончель.

Рецензия 
Рецензенты отмечают, что в новых шоу стало больше драмы, из-за чего связь с аудиторией стала ещё сильнее, чем прежде.

Разогрев 
 Say Lou Lou (выборочные даты в феврале, марте, ноябре 2013)
 Uniqplan (Варшава, 20 марта 2013)
 Make My Heart Explode (Прага, 28 марта 2013)
 Bahroma (Киев, 5 октября 2013)
 Pawws (Великобритания, 25-26 октября 2013)
 Golden Parazyth (Таллин, 3 ноября 2013; Рига, 4 ноября 2013; Вильнюс, 6 ноября 2013)
 XXANAXX (Варшава, 7 ноября 2013)
 LUNO (Прага, 8 ноября 2013)
 Glasvegas (Германия, 10-15 ноября 2013)
 Pegasus (Германия, 10-15 ноября 2013; Берн, 18 ноября 2013; Брюссель, 20 ноября 2013; Утрехт, 21 ноября 2013)

Список композиций 
Сет-лист состоит наполовину из песен с дебютного альбома Hurts Happiness и наполовину с альбома Exile.

Даты концертов 

 Примечания
 Концерт в Амстердаме первоначально был запланирован в Old Hall, но был перенесен в The Max.
 Выступление является частью Art on Ice тура.

 Отменённые концерты тура

Команда 

 Основная
 Мэт Вайнс (), Нил Ривс () — менеджмент
 Мэт Артур () — осветитель, оформитель сцены
 Крис Фримэн () — подключение и настройка оборудования
 Ли Берчел () — оборудование
 Адам Пендсне () — программист
 Пол Робертс () — хореограф
 Кэролайн Ройс (), Эмили Рамблс () — танцовщицы

Источник:

 Музыканты
 Тео Хатчкрафт () — вокал
 Адам Андерсон () — клавишные, гитара
 Пит Уотсон () — клавишные, бэк-вокал
 Пол Уолшем () — ударные, бэк-вокал
 Лаэл Голдберг () — бас-гитара, бэк-вокал
 Эми Мэй () — саксофон, кларнет, альт, бэк-вокал
 Палома Дейк (), Пенни Анскау () — скрипка, бэк-вокал
 Райан Портер () — виолончель

Примечания 

Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года